Game Critics Awards — ежегодная церемония вручения наград, проходит после выставки E3, начиная с 1998 года. Награды вручаются играм, показанным на E3 и получившим титул «Лучшая игра E3» (). Номинанты и победители отбираются 36 судьями (в 2008 году) главных СМИ США: Time, Newsweek, Rolling Stone, Business 2.0, Wired, Giant, USA Today, Los Angeles Times, The Washington Post, Gannett News Service, San Jose Mercury News, Comcast Games, Games Windows Magazine, Electronic Gaming Monthly, Game Informer, GamePro, GameSpot, GameSpy, Comcast GamesNet, The Hollywood Reporter, 1UP.com, GamesRadar, IGN, Official PlayStation Magazine, Official Xbox Magazine, PC Gamer, Playboy, PSM, UGO, Yahoo!, Sympatico, Game Revolution, CNN, G4TV, MTV, The Electric Playground и Kotaku. Награды вручаются независимо от организаторов E3.

Победители 
Небольшое замечание: у некоторых игр в скобках указано «все платформы» — это вызвано тем, что многие игры, демонстрируемые на E3 зачастую только находятся в разработке, и спектр их платформ неизвестен.

Лучшая игра выставки 
 2019: Final Fantasy VII Remake (PlayStation 4)
 2018: Resident Evil 2 (PC, PlayStation 4, Xbox One) 
 2017: Super Mario Odyssey(Nintendo Switch)
 2016: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U, Nintendo Switch)
 2015: Fallout 4 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2014: Evolve (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2013: Titanfall (PC, Xbox 360, Xbox One)
 2012: The Last of Us (PlayStation 3)
 2011: BioShock Infinite (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2010: Nintendo 3DS
 2009: Uncharted 2: Among Thieves (PlayStation 3)
 2008: Fallout 3 (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2007: Rock Band (PlayStation 3, Xbox 360)
 2006: Wii
 2005: Spore (PC, Mac)
 2004: PlayStation Portable
 2003: Half-Life 2 (PC)
 2002: Doom 3 (PC)
 2001: Nintendo GameCube
 2000: Black & White (PC)
 1999: Freelancer (PC)

Лучшая оригинальная игра 
 2019: The Outer Worlds (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2018: Dreams (PlayStation 4)
 2017: Mario + Rabbids Kingdom Battle (Nintendo Switch)
 2016: Horizon Zero Dawn (PlayStation 4)
 2015: Bloodborne (PlayStation 4)
 2014: No Man's Sky (PlayStation 4)
 2013: Titanfall (PC, Xbox 360, Xbox One)
 2012: The Last of Us (PlayStation 3)
 2011: BioShock Infinite (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2010: Dance Central (Xbox 360)
 2009: Scribblenauts (Nintendo DS)
 2008: Mirror’s Edge (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2007: LittleBigPlanet (PlayStation 3)
 2006: Spore (PC)
 2005: Spore (PC)
 2004: Donkey Kong Jungle Beat (Nintendo GameCube)
 2003: Full Spectrum Warrior (PC, Xbox)
 2002: Psychonauts (Xbox)
 2001: Majestic (PC)
 2000: Black & White (PC)
 1999: Black & White (PC)

Лучшая консольная игра 
 2019: Final Fantasy VII Remake (PlayStation 4)
 2018: Spider-Man (PlayStation 4)
 2017: Super Mario Odyssey (Nintendo Switch)
 2016: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U, Nintendo Switch)
 2015: Uncharted 4: A Thief’s End (PlayStation 4)
 2014: Evolve (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2013: Titanfall (PC, Xbox 360, Xbox One)
 2012: The Last of Us (PlayStation 3)
 2011: The Elder Scrolls V: Skyrim (PlayStation 3, Xbox 360)
 2010: Rage (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2009: Uncharted 2: Among Thieves (PlayStation 3)
 2008: LittleBigPlanet (PlayStation 3)
 2007: Mass Effect (Xbox 360)
 2006: Gears of War (Xbox 360)
 2005: The Legend of Zelda: Twilight Princess (Nintendo GameCube)
 2004: Halo 2 (Xbox)
 2003: Halo 2 (Xbox)
 2002: The Legend of Zelda: The Wind Waker (Nintendo GameCube)
 2001: Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (PlayStation 2)
 2000: Jet Set Radio (Dreamcast)
 1999: Perfect Dark (Nintendo 64)
 1998: Metal Gear Solid (PlayStation)

Лучшая ПК-игра 
 2019: Doom Eternal
 2018: Anthem
 2017: Destiny 2
 2016: Sid Meier’s Civilization VI
 2015: Fallout 4
 2014: Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
 2013: Titanfall
 2012: XCOM: Enemy Unknown
 2011: BioShock Infinite
 2010: Portal 2
 2009: Star Wars: The Old Republic
 2008: Spore
 2007: Crysis
 2006: Spore
 2005: Spore
 2004: Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory
 2003: Half-Life 2
 2002: Doom 3
 2001: Star Wars Galaxies
 2000: Black & White
 1999: Freelancer
 1998: Half-Life

Лучшая VR-игра 
 2019: Phantom: Covert Ops (Oculus Quest, PC)
 2018: Tetris Effect (PlayStation 4)
 2017: Lone Echo (PC)
 2016: Batman: Arkham VR (PlayStation 4)

Лучшая игра для портативных платформ 
 2017: Metroid: Samus Returns (Nintendo 3DS)
 2015: The Legend of Zelda: Tri Force Heroes (Nintendo 3DS)
 2014: Super Smash Bros. for Nintendo 3DS (Nintendo 3DS)
 2013: Tearaway (PSVita)
 2012: Sound Shapes (PSVita)
 2011: Sound Shapes (PSVita)
 2010: God of War: Ghost of Sparta (PSP)
 2009: Scribblenauts (Nintendo DS)
 2008: Resistance: Retribution (PSP)
 2007: The Legend of Zelda: Phantom Hourglass (Nintendo DS)
 2006: The Legend of Zelda: Phantom Hourglass (Nintendo DS)
 2005: Nintendogs (Nintendo DS)

Лучшее железо / периферия 
 2019: Xbox Elite Wireless Controller Series 2
 2018: Xbox Adaptive Controller
 2017: Xbox One X
 2016: PlayStation VR
 2015: Oculus Touch
 2014: Oculus Rift
 2013: Oculus Rift
 2012: Wii U
 2011: PlayStation Vita
 2010: Nintendo 3DS
 2009: Project Natal (Xbox 360)
 2008: Ударная установка Rock Band 2 Ion «Drum Rocker»
 2007: Инструменты Rock Band
 2006: Wii
 2005: Xbox 360
 2004: PlayStation Portable
 2003: EyeToy (PlayStation 2)
 2002: Беспроводной контроллер WaveBird (Nintendo GameCube)
 2001: (PC) Nvidia GeForce 3
 2001: (Консоль) Nintendo GameCube
 2000: (PC) nVidia GeForce 2
 2000: (Консоль) Xbox
 1999: (PC) Nvidia RIVA TNT2
 1999: (Консоль) Dreamcast
 1998: Microsoft Sidewinder Freestyle Pro

Лучшая игра в жанре «Action» 
 2019: Doom Eternal (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2018: Anthem (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2017: Wolfenstein II: The New Colossus (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2016: Battlefield 1 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2015: Star Wars: Battlefront (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2014: Evolve (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2013: Titanfall (PC, Xbox 360, Xbox One)
 2012: Halo 4 (Xbox 360)
 2011: Battlefield 3 (PC)
 2010: Rage (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2009: Call of Duty: Modern Warfare 2 (PC, PlayStation 3,, Xbox 360)
 2008: Gears of War 2 (Xbox 360)
 2007: Call of Duty 4: Modern Warfare (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2006: Gears of War (Xbox 360)
 2005: F.E.A.R. (PC)
 2004: Halo 2 (Xbox)
 2003: Half-Life 2 (PC)
 2002: Doom 3 (PC)
 2001: Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader (Nintendo GameCube)
 2000: Halo: Combat Evolved (PC)
 1999: Team Fortress (PC)
 1998: Half-Life (PC)

 Лучшая игра в жанре «Action/Adventure» 
 2019: Watch Dogs: Legion (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2018: Spider-Man (PlayStation 4):
 2017: Super Mario Odyssey (Nintendo Switch)
 2016: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U, Nintendo NX)
 2015: Uncharted 4: A Thief’s End (PlayStation 4)
 2014: Batman: Arkham Knight (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2013: Watch Dogs (PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii U)
 2012: The Last of Us (PlayStation 3)
 2011: BioShock Infinite (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2010: Portal 2 (PC, Mac, PlayStation 3, Xbox 360)
 2009: Uncharted 2: Among Thieves (PlayStation 3)
 2008: Dead Space (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2007: BioShock (Xbox 360)
 2006: Assassin’s Creed (PlayStation 3, Xbox 360)
 2005: The Legend of Zelda: Twilight Princess (Nintendo GameCube)
 2004: Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory (PC)
 2003: Prince of Persia: The Sands of Time (multiple systems)
 2002: Tom Clancy’s Splinter Cell (multiple systems)
 2001: Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (PlayStation 2)
 2000: Escape from Monkey Island (PC)
 1999: Oni (PC)
 1998: Grim Fandango (PC)

 Лучшая игра в жанре «Role Playing Game» 
 2019: Final Fantasy VII Remake (PlayStation 4)
 2018: Kingdom Hearts III (PlayStation 4, Xbox One)
 2017: Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (PC,PlayStation 4)
 2016: Final Fantasy XV ( PlayStation 4 , Xbox One)
 2015: The Witcher 3: Wild Hunt (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2014: Dragon Age: Inquisition (PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One)
 2013: The Elder Scrolls Online (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2012: South Park: The Stick of Truth (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2011: The Elder Scrolls V: Skyrim (PlayStation 3, Xbox 360)
 2010: Star Wars: The Old Republic (PC)
 2009: Mass Effect 2 (PC, Xbox 360)
 2008: Fallout 3 (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2007: Mass Effect (Xbox 360)
 2006: Mass Effect (Xbox 360)
 2005: The Elder Scrolls IV: Oblivion (PC, Xbox 360)
 2004: Jade Empire (Xbox)
 2003: Fable (Xbox)
 2002: Neverwinter Nights (PC)
 2001: Neverwinter Nights (PC)
 2000: Neverwinter Nights (PC)
 1999: Vampire: The Masquerade – Redemption (PC)
 1998: Baldur’s Gate PC)

Лучшая игра в жанре «Racing» 
 2019: Crash Team Racing Nitro-Fueled (PlayStation 4, Xbox One)
 2018: Forza Horizon 4 (PC, Xbox One)
 2017: Forza Motosport 7 (Xbox One, PC)
 2016: Forza Horizon 3 (Xbox One, PC)
 2015: Need for Speed (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2014: The Crew (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2013: Need for Speed: Rivals (PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One)
 2012: Need for Speed: Most Wanted (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2011: Forza 4 (Xbox 360)
 2010: Need for Speed: Hot Pursuit (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2009: Split/Second (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2008: Pure (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2007: Burnout Paradise (PlayStation 3, Xbox 360)
 2006: Excite Truck (Wii)
 2005: Burnout Revenge (PlayStation 2, Xbox)
 2004: Burnout 3: Takedown (PlayStation 2, Xbox)
 2003: Gran Turismo 4 (PlayStation 2)
 2002: Auto Modellista (PlayStation 2)
 2001: Gran Turismo 3: A-Spec (PlayStation 2)
 2000: Need Speed: Motor City (PC)
 1999: Driver (PlayStation, PC)
 1998: Need Speed 3 (PC)

Лучшая игра в жанре «Sports» 
 2019: eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (PlayStation 4, Xbox One)
 2018: FIFA 19 (PlayStation 4, Xbox One)
 2017: FIFA 18 (PC,PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One)
 2016: Steep (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2015: FIFA 16 (PC,PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One,iOS,Android)
 2014: NHL 15 (PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One)
 2013: NHL 14 (PlayStation 3, Xbox 360)
 2012: FIFA Soccer 13 (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2011: FIFA Soccer 12 (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2010: NBA Jam (Wii)
 2009: Fight Night Round 4 (PlayStation 3, Xbox 360)
 2008: Madden NFL 09 (multiple systems)
 2007: Madden NFL 08 (multiple systems)
 2006: Wii Sports (Wii)
 2005: Madden NFL 06 (multiple systems)
 2004: Madden NFL 2005 (multiple systems)
 2003: Tony Hawk’s Underground (multiple systems)
 2002: NFL 2K3 (Nintendo GameCube, PlayStation 2,, Xbox)
 2001: Tony Hawk’s Pro Skater 3 (PlayStation 2)
 2000: Madden NFL 2001 (PlayStation 2)
 1999: NFL 2K (Dreamcast)
 1998: Madden NFL 99 (PC, Nintendo 64, PlayStation)

Лучшая игра в жанре «Fighting» 
 2018: Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo Switch)
 2017: Injustice 2 (PlayStation 4,Xbox One)
 2016: Dragon Ball FighterZ (PC,PlayStation 4,Xbox One)
 2014: Super Smash Bros. for Wii U (Wii U)
 2012: Injustice: Gods Among Us (PlayStation 3, Xbox 360, Wii U)
 2011: Street Fighter X Tekken (PlayStation 3, Xbox 360, PSVita)
 2010: Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds (PlayStation 3, Xbox 360)
 2009: Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars (Wii)
 2008: Street Fighter IV (Аркадный автомат)
 2007: Virtua Fighter 5 (PlayStation 3)
 2006: Heavenly Sword (PlayStation 3)
 2005: Soulcalibur III (PlayStation 2)
 2004: Def Jam: Fight for NY (all console systems)
 2003: Soulcalibur II (all console systems)
 2002: Tekken 4 (PlayStation 2)
 2001: Super Smash Bros. Melee (Nintendo GameCube)
 2000: Ultimate Fighting Championship (Dreamcast)
 1999: Soulcalibur (Dreamcast)
 1998: Tekken 3

Лучшая игра в жанре «Стратегия» 
Стратегия в реальном времени (RTS) или пошаговая стратегия (TBS)
 2019: John Wick Hex (macOS, PC)
 2018: Total War: Three Kingdoms (PC)
 2017: Mario + Rabbids Kingdom Battle (Nintendo Switch)
 2016: Sid Meier’s Civilization VI (PC)
 2014: Civilization: Beyond Earth (PC)
 2013: Total War: Rome II (PC)
 2012: XCOM: Enemy Unknown (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2011: From Dust (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2010: Civilization V (PC)
 2009: Supreme Commander 2 (PC, Xbox 360)
 2008: Tom Clancy’s EndWar (PlayStation 3, Xbox 360)
 2007: World in Conflict (PC)
 2006: Supreme Commander (PC)
 2005: Company of Heroes (PC)
 2004: The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth (PC)
 2003: Rome: Total War (PC)
 2002: Command & Conquer: Generals (PC)
 2001: Age of Mythology (PC)
 2000: Black & White (PC)
 1999: Homeworld (PC)
 1998: (RTS) Homeworld
 1998: (TBS) Sid Meier’s Alpha Centauri

Лучшая социальная/казуальная игра 
 2019: Luigi's Mansion 3 (Nintendo Switch)
 2018: Overcooked 2 (PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One)
 2017: Hidden Agenda (PlayStation 4)
 2016: Skylanders: Imaginators (PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii U)
 2015: Super Mario Maker (Wii U)
 2014: Mario Maker (Wii U)
 2013: Fantasia: Music Evolved (Xbox 360, Xbox One)
 2012: Dance Central 3 (Xbox 360)
 2011: Sound Shapes (PSVita)
 2010: Rock Band 3 (PlayStation 3, Xbox 360, Wii)
 2009: DJ Hero (PlayStation 3, Xbox 360,, Wii)
 2008: LittleBigPlanet (PlayStation 3)
 2007: Rock Band (PlayStation 3, Xbox 360)
 2006: Guitar Hero II (PlayStation 2)
 2005: We Love Katamari (PlayStation 2)
 2004: Donkey Kong Jungle Beat (Nintendo GameCube)
 2003: The EyeToy Games (PlayStation 2)
 2002: Super Monkey Ball 2 (Nintendo GameCube)
 2001: Pikmin (Nintendo GameCube)
 2000: Samba de Amigo (Dreamcast)
 1999: UmJammer Lammy (PlayStation)
 1998: Sentinel Returns

Лучший мультиплеер 
 2019: Call of Duty: Modern Warfare (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2018: Battlefield V (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2017: Star Wars: Battlefront II (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2016: Titanfall 2  (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2015: Star Wars: Battlefront (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2014: Evolve (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2013: Titanfall (PC, Xbox 360, Xbox One)
 2012: Halo 4 (Xbox 360)
 2011: Battlefield 3 (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2010: Assassin’s Creed: Brotherhood (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2009: Left 4 Dead 2 (PC, Xbox 360)
 2008: Left 4 Dead (PC, Xbox 360)
 2007: Halo 3 (Xbox 360)
 2006: Enemy Territory: Quake Wars (PC)
 2005: Battlefield 2 (PC)
 2004: Halo 2 (Xbox)
 2003: City of Heroes (PC)
 2002: Star Wars Galaxies (PC)
 2001: Star Wars Galaxies (PC)
 2000: Neverwinter Nights (PC)
 1999: Team Fortress (PC)
 1998: EverQuest

Лучшая независимая игра 
 2019: 12 Minutes (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2018: Ori and the Will of the Wisps (PC, Xbox One)
 2017: The Artful Escape (PC, Xbox One)
 2016: Inside (PC, Xbox One)
 2015: No Man's Sky (PlayStation 4)
 2014: No Man's Sky (PlayStation 4)

 Лучшая развивающаяся игра 
 2019: Destiny 2 (PC, Xbox One)

 Особая награда за графику, звук или инновацию 
 2019: (Графика) Cyberpunk 2077 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2018: (Графика) Cyberpunk 2077 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2018: (Звук) The Last of Us Part II (PlayStation 4)
 2018: (Графика) The Last of Us Part II (PlayStation 4)
 2018: (Графика) Ghost of Tsushima (PlayStation 4)
 2018: (Инновация) Cyberpunk 2077 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2016: (Графика)God of War (PlayStation 4)
 2015: (Графика) Uncharted 4: A Thief’s End (PlayStation 4)
 2014: (Инновация) No Man's Sky (PlayStation 4)
 2012: (Графика) Star Wars 1313 2012: (Графика) Watch Dogs (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2012: (Звук) The Last of Us (PlayStation 3)
 2012: (Инновация) Watch Dogs (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2010: (Графика) Rage (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
 2007: (Графика) Killzone 2 (PlayStation 3)
 2005: (Графика) Killzone (PlayStation 2)
 2004: (Графика) Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory (PC)
 2003: (Графика) Half-Life 2 (PC)
 2002: (Звук) Doom 3 (PC)
 2001: (Звук) Medal of Honor: Allied Assault (PC)
 2000: (Графика) Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (PlayStation, Nintendo GameCube)
 1999: (Графика) Freelancer (PC)
 1999: (Звук) Outcast (PC)
 1999: (Звук) UmJammer Lammy (PlayStation)

Победители в старых номинациях

Лучшая игра для моделирования движения 
 2012: Dance Central 3 (Xbox 360)
 2011: The Legend of Zelda: Skyward Sword (Wii)
 2010: Dance Central (Xbox 360)

Лучшая загружаемая игра 
 2013: Transistor (PC, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4)
 2012: Unfinished Swan (PlayStation 3)
 2011: Bastion (PC, Xbox 360)

Лучшая игра в жанре «Simulation» 
 2008: Tom Clancy’s EndWar (PlayStation 3, Xbox 360)
 2006: Spore (PC)
 2005: Spore (PC)
 2004: The Sims 2 (PC)
 2003: Full Spectrum Warrior (PC, Xbox)
 2002: The Sims Online (PC)
 2001: The Sims Online (PC)
 2000: MechWarrior 4: Vengeance (PC)
 1999: Jane's USAF (PC)
 1999: Freelancer (PC)
 1998: Fighter Legends (PC)
 1998: Railroad Tycoon II (PC)

Лучшая игра в жанре «Platformer» 
 1999: Donkey Kong 64 (Nintendo 64)

Новая многообещающая игра 
 1998: Homeworld

Лучший стенд 
 1999: Electronic Arts
 1998: Electronic Arts

Лучшая вечеринка 
 1998: Babylon 5

Ссылки 
 Домашняя страница Game Critics Awards

Премии в области компьютерных игр
Награды, появившиеся в 1998 году
Награды по алфавиту